A 2007-es U17-es Dél-amerikai labdarúgó-bajnokságot Ecuadorban rendezték 2007. március 4. és március 25. között. Az első négy helyezett válogatott részvételi jogot szerzett a 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságra.

A csoport

B csoport

Döntő csoportkör

A 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokság résztvevői

Külső hivatkozások 
 A CONMEBOL hivatalos honlapja

U17-es labdarúgás
U17